Cette page dresse une liste des instruments et équipements scientifiques classés par ordre alphabétique.

En toute rigueur, un capteur, une sonde, un détecteur et un transducteur (voir liste non exhaustive en annexe) ne sont pas des instruments de mesure.



A
 Accélérateur de particules
 Accélérateur électrostatique
 Accéléromètre
 Actinomètre
 Afficheur 7 segments
 Alambic
 Alidade
 Alternateur
 Altimètre
 Ampèremètre
  : Amplificateur électronique, Amplificateur opérationnel
  : Analyseur à pénombre, Analyseur de champ électromagnétique, Analyseur de spectre, Analyseur mécanique dynamique [AMD ou DM(T)A], Analyseur thermogravimétrique (ATG ou TGA), Analyseur thermomécanique (ATM ou TMA)
 Anémo-cinémographe
 Anémomètre
 Anneau de collision
 Antenne
 Appareil à force constante
 Appareil Bille et Anneau
 Appareil de Biot pour la polarisation de la lumière
 Appareil de Hooke pour les anneaux de Newton
 Appareil d'Ingenhousz pour l'étude de la conductivité thermique
 Appareil d'Oberst
 Appareil de Cailletet
 Appareil de mesure d'épaisseur de revêtement
 Appareil de traction (ou machine de traction)
 Appareil photographique
 Aréomètre
 Audiomètre
 Autoclave

B
 Balance, Balance de Cotton, Balance de Coulomb, Balance de Curie, Balance d'Eötvös, Balance de torsion, Balance hydrostatique, Balance Roberval
 Banc d'optique
 Banc Kofler
 Bain à ultrasons (ou sonicateur)
 Baromètre
 Baromètre de Huyghens
 Bêtatron
 Bevatron
 Bille de Brinell
 Bloc Maquenne
 Bobine d'induction
 Bobine de Ruhmkorff
 Boîte à résistance
 Bolomètre
 Bombe calorimétrique
 Boussole
 Bouteille de Leyde
 Bombe électromagnétique
 Butyromètre

C
 Câble coaxial
 Cage de Faraday
 Calculateur quantique
 Calculatrice
 Cale Johansson
 Calorimètre : Calorimètre de Berthelot, Calorimètre de Bunsen, Calorimètre différentiel à balayage (DSC), Calorimètre isopéribolique, Calorimètre à cône
 Calutron (spectromètre de masse)
 Caméra
 Canon à électrons
 Capacimètre
 Capsule manométrique
 Capteur : voir la liste en annexe.
 Cathétomètre
 Cavité résonnante
 Cellule photoélectrique
 Cellule photovoltaïque
 Célomètre
 Centrale de mesure
 Centrifugeuse
 Chambre à bulles, Chambre claire, Chambre à brouillard (ou chambre à condensation de Wilson), Chambre à étincelles, Chambre à fils, Chambre d'ionisation, Chambre anéchoïque, Chambre réverbérante
 chromatographie en phase liquide à haute performance
 Chronomètre
 Cinémomètre
 Circuit bouchon
 Circuit logique
 Coelestat
 
 Coin d'air
 Collimateur
 Collisionneur
 Colonne à distiller
 Colonne de Vigreux
 Colorimètre
 
 Commutatrice
 Compensateur de Soleil-Babinet
 
 Compte-tours (ou Tachymètre), Compteur, Compteur à grille, Compteur Geiger
 Condensateur : Condensateur d'Æpinus, Condensateur de Lampar et Thompson
  : Condenseur optique, Condenseur thermodynamique
 Contaminamètre
 
 Coulombmètre
 Coulomètre
 Courantomètre
 Cryostat
 Cuve rhéographique
 Cuvette (analyse)
 Cyclotron

D
 Débitmètre
 Densimètre (ou Hydromètre)
 Densitomètre
 Détecteur : voir la liste en annexe.
 Détendeur
 Diac
 Diapason
 Diaphragme
 Diascope
 Diffractomètre
 Dilatomètre : Dilatomètre de Chevenard
 Diode
 Dipôle électrique
 Disjoncteur
 Disque de Nipkow
 Disque Secchi
 Dosimètre
 Doubleur de Latour, Doubleur de Schenkel
 Duromètre Shore
 Duromètre Vicat (ou appareil de Vicat)
 Dynamo
  (à ne pas confondre avec Dynamomètre)
 Dynamomètre

E
 Écran à cristaux liquides (ACL ou LCD)
 Électro-aimant
 Électrocardiographe
 Électrode
 Électropompe
 Électromètre (ou électroscope)
 Électroscope
 Électrovanne
 Émetteur radio, Émetteur de télévision
 Émetteur-récepteur : Émetteur et récepteur infra-rouge, Émetteur-récepteur radio
 Enceinte de laboratoire
 Enregistreur de données
 Étuve de laboratoire
 Eupathéoscope
 Évaporateur
 Évaporomètre
 Exposimètre
 Extensomètre

F
 Fentes de Young
 Fibre optique
 Fil électrique
 Fluxmètre
 Four : Four à gradient, Four à moufles, Four solaire d'Odeillo
 Fréquencemètre
 Frontofocomètre

G
 Galvanomètre
 Générateur :  Générateur de basses fréquences, Générateur électrique, Génerateur de Signaux, Générateur de gaz
 Goniographe
 Goniomètre
 Gradiomètre
 Graphomètre
 Gravimètre
 Guide d'ondes
 Gyroscope

H
 Hacheur
 Haut-parleur (transducteur)
 Héliographe de Campbell
 Héliomètre
 Hélioscope de Herschel
 Héliostat
 Humidimètre TDR
 Hydromètre
 Hygromètre

I
 Iconoscope
 Inclinomètre
 Indicateur de vitesse
 Inductancemètre
 Inducteur
 Instrument de bord (aéronautique)
 Instrument de mesure
 Interféromètre : Interféromètre de Fabry-Perot, Interféromètre de Michelson
 Interrupteur : Interrupteur de Foucault

J
 Jauge : Jauge de contrainte, Jauge de déformation (extensomètre à fils résistants), Jauge électromagnétique, Jauge Hibernia, Jauge d'ionisation, Jauge de Mac Leod, Jauge Owen, Jauge Saugnac

K
 Klystron

L
 Lame de Schmidt
 Lampe
 Laser
 Lentille de Fresnel
 Lidar
 Ligne à retard
 Liquéfacteur Philips
 Ludion
 Lunette astronomique
 Luxmètre

M
 Machine d'Atwood
 Machine de traction
 Machine ditherme
 Machine frigorifique
 Machine de Wimshurst
 Machmètre
 Magnétomètre
 Magnétron
 Manomètre
 Maser
 Microbalance à quartz, Microbalance piézoélectrique
 Microcalorimètre
 Microphone (transducteur)
  : Microscope à effet tunnel, Microscope électronique, Microscope à force atomique, Microscope ionique, Microscope optique, Microscope projectif solaire
 Microsonde de Castaing
 Miroir : Miroir de Jasmin
 Moteur
 Multimètre

N
 Nanocapteur
 Nivomètre

O
 Odomètre
 Ohmmètre
 Ordinateur
 Oscilloscope
 Oscilloscope de Blondel
 Osmomètre
 Osmoseur
 Oxymètre

P
 Paillasse
 Paroi diatherme
 Pendule balistique, Pendule de Borda, Pendule de Foucault, Pendule de Kater
 
 Pénétromètre à aiguille
 Pentode
 PH-mètre
 Phanotron
 Phasemètre
 Photomètre
 Photomultiplicateur
 Pied à coulisse
 Piézomètre
 Pile à combustible, Pile atomique, Pile de Weston, Pile électrique, Pile Leclanché, Pile photoélectrique, Pile voltaïque
 Pluviomètre
 Podomètre
 Polarimètre
 Polariseur
 Pompe à chaleur, Pompe à vide, Pompe de Gaede, Pompe de Langmair
 Pont de Wheatstone
 Posemètre
 Pot vibrant
 Potentiomètre
 Précipitateur électrostatique
 Presse hydraulique
 Prisme de Nicol
 Prisme de Wollaston
 Profondimètre
 Psychromètre
 Pulsomètre
 Pycnomètre
 Pyranomètre
 Pyrhéliomètre
 Pyromètre
 Pyroréflectomètre

Q
 Quadripôle

R
 Radar
 Radiamètre
 Radiomètre : Radiomètre de Crookes
 Radiotélescope
 Réacteur nucléaire
 Redresseur
 Réflectomètre
 Réfractomètre : Réfractomètre d'Abbe, voir aussi Prisme d'Abbe, Réfractomètre hyperfréquence
 Réfrigérateur
 Résistor
 Résonateur de Helmholtz
 Rhéomètre (de Couette, rotationnel, capillaire)
 Rhéostat
 RLC mètre
 Roue de Barlow

S
 Satellite artificiel
 Scanner
 Scintillateur
 Séquenceur de gènes
 Sifflet de Galton
 Sirène de Cagniard-Latour
 Sismomètre
 Solénoïde
 Sonar
  (page d'homonymie avec plusieurs types de sondes).
 Sonicateur (ou bain à ultrasons)
 Sonomètre
 Soufflerie
 Spectrocolorimètre, Spectrofluoromètre, Spectromètre, Spectromètre de masse, Spectromètre RMN, Spectrophotomètre, Spectroradiomètre
 Sphère intégrante
 Spiromètre
 Spotmètre
 SQUID
 Statoréacteur
 Stéthoscope
 Stroboscope
 Synchrotron
 Synthétiseur
 Synthétiseur modulaire
 Système de dessalement

T
 Tachéomètre
 Tachymètre
 Tamiseuse
 Taximètre
 Télémètre
 Télescope
 Télévision
 Tensiomètre
 Teslamètre
 Texturomètre
 Théodolite
 Thermistance
 Thermo-hygrographe
 Thermo-hygromètre
 Thermobalance
 Thermocouple (capteur)
 Thermocycleur
 Thermomètre : Thermomètre à cristaux liquides, Thermomètre à résistance de platine
 Thermopile
 Thermoscope, Thermoscope de Rumford
 Thermostat
 Thyratron
 Thyristor
 Tiltmètre
 Titrateur (ou titreur)
 Tomodensitomètre
 Torche à plasma (chimie) (ou ICP)
 Transducteur : voir la liste en annexe.
 Transformateur électrique
 Transistor : Transistor à effet de champ, Transistor unijonction
 Trébuchet
 Tribomètre
 Triode
 Trombone de Koenig
 Tube à ondes progressives, Tube cathodique, Tube phare, Tube de Bourdon, Tube de Coolidge, Tube de Crookes, Tube de Kundt, Tube de Natterer, Tube de Newton, Tube de Pitot (capteur), Tube de Venturi, Tube de Zworykin
 Turbine
 Turbopropulseur
 Tuyère
 Tuyère de Laval

U

V
 Variateur de vitesse (électricité)
 Vase de Dewar
 Vélocimètre
 Vérificateur d'absence de tension
 Verre de Wood
 Vibromètre laser
 Viscoanalyseur
 Viscosimètre (capillaire, d'Ostwald, rotationnel, Mooney)
 Visiomètre
 Voltamètre : Voltamètre d'Hofmann
 Voltmètre

W
 Wattmètre

X

Y

Z

Annexe 
 Capteur | Capteur de déplacement | Capteur (télédétection) | Capteur à effet Hall | Capteur angulaire | Capteur d'accélération (accéléromètre) | Capteur de gouttelettes | Capteur météorologique | Capteur photographique | Capteur Pitot (tube de Pitot) | 
 Détecteur | Détecteur de particules | Détecteur par photoionisation
 Transducteur

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de fabricants d'instrumentation scientifique

Instrument de mesure
Instruments